Duizendjarig vrederijk, een christelijk theologisch concept dat zijn oorsprong vindt in het boek Openbaring in het Nieuwe Testament
nazi-Duitsland, ook wel het Derde Rijk genoemd, het ideaal van een Duitse wereldmacht